Single for herrer under kælk under vinter-OL 2018 fandt sted den 10. og 11. februar 2018.

Programoversigt 
Alle tider er (UTC+9).

Resultater 
Fire løb fordelt på to dage blev brugt til at bestemme vinderen.

Referencer 
 

Kælkning under vinter-OL 2018